Scorpion – postać z serii gier Mortal Kombat
 Scorpion – radziecki klon komputera ZX Spectrum
 Scorpion – brytyjski czołg lekki
 Scorpion – lekki samolot uderzeniowy
 Scorpion – amerykański ciężki odrzutowy samolot myśliwski
 Scorpion – amerykański serial telewizyjny stacji CBS
 Scorpion – amerykański pocisk rakietowy

Zobacz też 
 skorpion